Das Reich puede referirse a:

 Das Reich, periódico nazi editado en Berlín entre 1940 y 1945 por el Dr. Joseph Goebbels diseñado especialmente para su distribución en el extranjero. 
 División SS Das Reich, división militar alemana perteneciente a las Waffen-SS.